Пьер Альбарран (); (18 мая 1893 – 24 февраля 1960) ― французский игрок в бридж и теоретик данной игры, теннисист. В разных источниках сообщается, что он родился в Вест-Индии, или же в Шавиль, О-де-Сен, Франция. Умер в Париже.

Игра в бридж 
За карточным столом Альбарран сыграл в команде на Открытом чемпионате Франции, которая выиграла Бермудский кубок в 1935 году, и, в несколько изменённом составе, отправилась в Нью-Йорк в конце того же года ради участия в матче, который можно было бы назвать первым командным чемпионатом мира по бриджу. Впоследствии Альбарран представлял Францию в более чем 30 международных соревнованиях по игре в бридж и выиграл 19 национальных чемпионатов. Его вклад в развитие теории системы торговли в бридже заключается в формулировке подхода «canapé» и создании конвенции, которая впоследствии получила название «Roman two-suiters». После смерти Пьера Альбаррана Альберт Х. Морхед отмечал, что Альбарран был почти неизвестен в Америке, «но вполне возможно, что он оказал большее влияние на теорию тактики торгов, чем теории каких-либо других игроков из прочих стран». После того, как команад Франции выиграла первый Международную олимпиаду по бриджу три месяца спустя, Морхед написал, что американец во французском клубе по бриджу обнаружит одно большое различие в языке бриджа: тактика canapé, которая была сформулирована Альбарраном и которая была «принята миллионами игроков по всей Европе».

Теннис 
На теннисном корте Пьер Альбарран выступал за Францию в двух Кубках Дэвиса, а также завоевал бронзовую медаль в парном разряде с Максом Декюжи на летних Олимпийских играх в Антверпене.

Публикации 
 Bridge, Nouvelle methode de nomination. Les jeux bicolores. Le Canapé, 1946
 Cent donnes extraordinaires: Bridge, 1953, в соавторстве с José Le Dentu
 Comment Gagner Au Bridge, 1959, в соавторстве с Pierre Jaïs
 L'Encyclopédie du bridge moderne, т. 1. 1957 и т. 2 1968
 Le Bridge pour Tous, 1949, в соавторстве с Robert de Nexon, Publisher: A. Fayard, Paris, LC: 49052576
 Le Nouveau Bridge Pour Tous, 1958, в соавторстве с Robert de Nexon и José Le Dentu
 Notre Methode de Bridge, 1936, в соавторстве с Robert de Nexon
 Nouveau Memento de Bridge en 100 Lecons: Encheres Naturelles, 1976, в соавторстве с José Le Dentu, Publisher: A. Fayard, Paris, ISBN 2-213-00396-3, LC: 77576798

Примечания

Литература 
 L'aristocratie du bridge, Pierre Jaïs, José Le Dentu, Alan Truscott, Paris, 1973, (editions Ballard)

Ссылки 
 Профиль на worldbridge.org
 Профиль на Sports Reference.com
 Пьер Альбарран в Библиотеке Конгресса

Родившиеся в 1893 году
Умершие в 1960 году
Игроки в бридж
Теннисисты Франции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1920 года